Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1966 odbył się 30 lipca 1966 roku na stadionie Wembley w Londynie w Wielkiej Brytanii. Spotkały się w nim reprezentacja Anglii z reprezentacją Niemiec Zachodnich. Sędzią tego meczu był Gottfried Dienst (Szwajcaria). Mistrzostwo świata po raz pierwszy w historii zdobyli Anglicy, którzy pokonali – po dogrywce – Niemców 4:2 (wynik w regulaminowym czasie gry: 2:2). Był to też pierwszy finał mistrzostw świata, w którym zagrali Anglicy. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Eusébio (9 goli). Puchar Jules’a Rimeta wzniósł kapitan zwycięskiej drużyny, Bobby Moore. Był to pierwszy mecz finałowy mistrzostw świata, w którym zawodnik – Geoff Hurst – strzelił hat tricka.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ ŚWIATA 1966

ANGLIA

 PIERWSZY TYTUŁ

Przypisy 

Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1966
Reprezentacja Anglii w piłce nożnej
Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej